Artigues (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Artigues (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Artigues (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Artigues (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże